Гезалов — фамилия; имеет женскую форму Гезалова.
 Гезалов, Адигезал Халил оглы — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гезалов, Александр Самедович (род. 1968) — российский общественный деятель, международный эксперт по социальному сиротству.